Ženská čtyřhra Hobart International 2019 probíhala v první polovině ledna 2019. Do deblové soutěže hobartského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Elise Mertensová a Demi Schuursová, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit. Schuursová zvolila start na paralelně probíhajícím Sydney International.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár tchajwanských sester Čan Chao-čching a Latishy Chanové, který ve finále za 1.16 hodiny zdolal belgicko-švédské turnajové čtyřky Kirsten Flipkensovou s Johannou Larssonovou. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly jedenáctou společnou trofej. Čan Chao-čching vybojovala patnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Latishu Chanvou to bylo třicáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (vítězky)
  Irina-Camelia Beguová /  Mihaela Buzărnescuová (čtvrtfinále)
  Monica Niculescuová /  Jang Čao-süan (semifinále)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hobart International
WTA Tour 2019
Tenis v Austrálii v roce 2019